Жевахов — русская фамилия; женская форма Жевахова.

Известные носители 
  (род. 1952) — французский историк.
 Жевахов, Владимир Давидович (в монашестве Иоасаф; 1874—1937) — епископ Православной Российской Церкви; с 1934 года Могилёвский.
 Жевахов, Иван Семёнович (1762—1837) — русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Жевахов, Николай Давидович (1874—1938) — князь, духовный писатель.
 Жевахов, Спиридон Эристович (1768—1815) — русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Жевахов, Филипп Семёнович (1762—1837) — русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.